Mere Beck ist der Name folgender Flüsse in Cumbria, England:

 Mere Beck (Eea), Zufluss des Eea
 Mere Beck (Ehen), Zufluss des Ehen